Натуральне число 1592
 1592 рік до нашої ери
 1592 рік нашої ери